Desa Cipada kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cipada (administrativ by i Indonesien, lat -6,77, long 107,50), Jawa Barat, 
 Desa Cipada (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 107,52), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar